Гусейн Гумбат оглы Наджафов () — видный азербайджанский советский государственный, политический и общественный деятель; Первый секретарь Нахичеванского обкома АКП(б) (1940—1948), министр лесной промышленности Азербайджанской ССР (1948—1951), министр лесной и бумажной промышленности Азербайджанской ССР.

Биография 
Родился в 1907 году. Член ВКП(б)(c 1928 г.)

С 1930 года — на государственной, политической и общественной работе.    В 1937 году окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) имени Я. М. Свердлова, первый секретарь ЦК ЛКСМ Азербайджана (1939—1940), первый секретарь Нахичеванского областного комитета Азербайджанской коммунистической партии (большевиков) (1940—1948), министр лесной промышленности Азербайджанской ССР (1948—1951), министр лесной и бумажной промышленности Азербайджанской ССР, c 1951 г. — на различных руководящих государственных должностях.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва, Верховных Советов Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР ряда созывов.

Награды 
 Орден Ленина (1946),
 Орден Трудового Красного Знамени (1940),
 Орден Отечественной войны II степени (1945),
 Орден Красной Звезды (1945),
 Медаль «За оборону Кавказа» (1944),
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 другие медали.

Умер в 1967 году. Похоронен на Первой Аллее Почетного захоронения в Баку.

Ссылки 
 Fəxri Xiyaban/ Heydər Əliyev Fondu.-Bakı, 2007. — 208 s.
 Наджафов

Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Первые секретари Нахичеванского обкома КП Азербайджана
Народные комиссары и министры Азербайджанской ССР
Первые секретари ЦК ЛКСМ Азербайджана
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Коммунисты Азербайджана
Члены КПСС
Министры Азербайджана